Il singolare del torneo di tennis Durban Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Ondruska che ha battuto in finale Ugo Colombini 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Doohan (quarti di finale)
 Byron Talbot (quarti di finale)
 Royce Deppe (primo turno)
 Greg Van Emburgh (quarti di finale)

 Stephen Botfield (primo turno)
 Stefan Kruger (secondo turno)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Lan Bale (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Durban Challenger 1989